Sandön (Luleå); een eiland van Zweden in de Lule-archipel
Sandön (Åland); een eiland van Åland
Sandön (Piteå); een voormalig eiland van Zweden
Sandön; een eiland nabij Stockholm
Gotska Sandön; een eiland bij Gotland
Sandön; als naam van twee Zweedse schepen

Ook:
Sandon; dorp in Italië
Flo Sandon's; Italiaanse zanger
Sandon Stolle; tennisser
Sandon Royals; voetbalclub uit Engeland
Sandon and Burston; stadje in Stafford 
Sandon County; district in Nieuw-Zuid-Wales, Australië